Malé Březno può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Malé Březno, comune del distretto di Most, nella regione di Ústí nad Labem
Malé Březno, comune del distretto di Ústí nad Labem, nell'omonima regione